Billeb ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Billeb (1617–1687), gräflich-schwarzburgischer Amtmann
 Volkmar Billeb (* 1939), deutscher Fotograf